Sebastian kan syfta på:
 Sebastian (namn) – ett namn samt personer med namnet
 Belle & Sebastian – skotsk musikgrupp
 Min bror Sebastian – svensk roman
 Sebastian (musikalbum) – Idol-tvåan från 2005 Sebastian Karlssons debutalbum
 Sebastian K. – svensk varmblodig travhäst
 Sebastians lekfulla frukter – lekskulptur i Liljeholmen, Stockholm, se Fruktparken

Geografi

Brasilien 

 São Sebastião, São Paulo

Mexiko 

 Sebastián (ort), Guanajuato, Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional,

USA 

 Sebastian, Florida, ort, Indian River County, 
 Sebastian County – ett county i Arkansas

Se även
 Saint-Sébastien – flera
 San Sebastián – flera
 San Sebastiano – flera
 Sankt Sebastian – flera